258-я стрелковая дивизия — воинское соединение Вооружённых Сил СССР, принимавшее участие в Великой Отечественной войне. В январе 1942 года преобразована в 12-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

История 
Дивизия была сформирована в г. Орле в июле 1941 года под командованием комбрига К. П. Трубникова. В составе 50-й армии 258-я стрелковая дивизия принимала участие в оборонительных боях под Брянском в августе — октябре 1941 года. Когда при отходе от Брянска 50 армия попала в окружение, то именно 258-я стрелковая дивизия пробила коридор в заслонах противника на реке Рессета и способствовала выходу остаткам 50-й армии из окружения.

258-я стрелковая дивизия принимала участие в оборонительных боях под Тулой в ноябре — декабре 1941 года, когда немецкие части были остановлены, а потом отброшены от Тулы. За время боёв с сентября по ноябрь 1941 года от первоначальной численности личного состава 258-й стрелковой дивизии осталось меньше 10 %. После пополнения командиром 258-й стрелковой дивизии стал полковник М. А. Сиязов.

5 и 6 декабря 1941 года дивизия принимала участие в боях на шоссе Москва-Тула. Вместе с другими соединениями 50-й армии она участвовала в Калужской наступательной операции в декабре 1941 — январе 1942 года и в освобождении от немецких войск города Калуги 30 декабря 1941 года.

В январе 1942 года 258-я стрелковая дивизия была преобразована в 12-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

Состав 
 405-й (954-й) стрелковый полк
 991-й стрелковый полк
 999-й стрелковый полк
 841-й артиллерийский полк
 342-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион
 361-я разведывательная рота
 557-й сапёрный батальон
 737-й отдельный батальон связи
 305-й медико-санитарный батальон
 304-я отдельная рота химзащиты
 732-й автотранспортный батальон
 388-я полевая хлебопекарня
 650-й дивизионный ветеринарный лазарет
 957-я полевая почтовая станция
 841-я полевая касса Госбанка

Подчинение

Командиры 
 Трубников, Кузьма Петрович (10.07.1941 — 16.11.1941), комбриг.
 Сиязов, Михаил Александрович (17.11.1941 — 05.01.1942), полковник.

Память 
Дивизия упомянута на плите мемориального комплекса «Воинам-сибирякам», Ленино-Снегирёвский военно-исторический музей.

Литература 
 Болдин И. В. Страницы жизни. — М.: Воениздат, 1961

Ссылки 
 Музей МОУ-СОШ № 52
 
 
 
 Дивизии Красной армии

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1942 году
Участники Орловско-Брянской операции